David Gutiérrez de Coz (Sevilla, 1980), futbolista espanyol
 David Gutiérrez Gutiérrez (Herrerías, 1982), ciclista espanyol
 David Gutiérrez Palacios (Suances, 1987), ciclista espanyol